Salonitanska biskupija (lat. Dioecesis metropolitana Salonitana), antička biskupija i metropolija sa sjedištem u Saloni (današnji Solin).

Povijest 

Bila je osnovana vjerojatno tijekom 3. stoljeća, a prvi povijesni izvori o biskupima toga grada potječu s početka 4. stoljeća kada je za Dioklecijanova progona 304. godine podnio mučeništvo biskup Dujam (Domnius).

Snažan razvoj te kršćanske zajednice i porast njenog ugleda u pokrajini Dalmaciji i čitavom Zapadnom Iliriku potvrđuju u to doba podignute velike bazilike od kojih je jedna bila biskupska u gradu i četiri grobišne izvan gradskih zidina. Također, početkom 5. stoljeća u Saloni je djelovao biskup Hezihije († 426.), poznat u cijelom tadašnjem kršćanskom svijetu. Od negova vremena solinski su biskupi imali metropolitanski položaj, a u 6. stoljeću dobivali su i nadbiskupsku čast.

Do pada Salone 614. ondje je stolovalo dvadesetak biskupa, a kršćani koji su se sklonili u Dioklecijanovu palaču, obnovili su za cara Heraklija staru salonitansku biskupiju i metropoliju, ali sada sa sjedištem u Splitu.

Popis salonitanskih biskupa 

 sv. Venancije (250. – 257.)
 sv. Domnius (Dujam) Antiohijski (284. – 304.)
 Prim (305. – 325.)
 Maksim I. (326. – 346.)
 Leontije (365. – 381.)
 Galan (381. – 391.)
 Simferij (391. – 405.)
 Hezihij (405. – 426.)
 Pashazij (426. – 443.)
 Cezarije (443. – 460.)
 Justin (460. – 473.)
 Glicerije (474. – 480.)
 Honorije I. (481. – 505.)
 Januarije (505. – 510.)
 Stjepan (510. – 527.)
 Honorije II. (528. – 547.)
 Fortinijan (547. – 554.)
 Petar (554. – 562.)
 Probin (562. – 566.)
 Natalij (582. – 592.)
 Maksim II. (596. – 610.)
 Teodor (610. – 614.)

Vidi još 

 Splitsko-makarska nadbiskupija
 Glicerije

Bilješke

Literatura 

 Hrvatska opća enciklopedija, sv. X, LZMK, Zagreb, 2008. 

Splitsko-makarska nadbiskupija
Povijest Splita